Ситенец — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ситенец — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Ситенец — деревня в Солигорском районе Минской области.